Die 17. Rallye Italien war der 6. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020. Sie dauerte vom 8. bis zum 11. Oktober 2020 und es wurden insgesamt 16 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Der Spanier Dani Sordo profitierte am Freitag bei der Rallye Italien auf Sardinien von seiner Startposition zehn. Sordo teilte den Hyundai i20 WRC in der Saison 2020 mit Sébastien Loeb. Da er wegen weniger gefahrenen Rallys verhältnismäßig weit hinten im WM-Gesamtklassement lag, was wiederum maßgebend für die Startreihenfolge am ersten Rallye-Tag ist, wurde von den Fahrern vor ihm die Schotterstrassen sauber gefahren. Sordo führte das Gesamtklassement am Abend mit 17,4 Sekunden Vorsprung auf Teemu Suninen (M-Sport Ford) an. Teamkollege Thierry Neuville fehlten bereits 35,2 Sekunden auf die Spitze.

Nach zwölf von 16 Wertungsprüfungen hatte Sordo einen Vorsprung von 27,4 Sekunden auf Sébastien Ogier (Toyota), nach dem zweiten Renntag. Ogier war am Samstag meist der schnellste Fahrer, gewann vier der sechs Wertungsprüfungen und verbesserte sich in der Gesamtwertung von Rang vier auf zwei. Neuville folgte mit einem kurzen Abstand von nur 1,5 Sekunden auf dem dritten Platz.

Der weltmeisterschaftsführende Elfyn Evans (Toyota) war am Samstag nicht in der Lage seinen Rückstand auf die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu verringern. Mit 58,4 Sekunden Rückstand auf Sordo, mit rund einer halben Minute auf Ogier und Neuville lag er auf dem vierten Rang. Suninen, der von Rang zwei auf Rang fünf zurückfiel, kämpfte mit einer defekten Handbremse.

Im Ziel am Sonntag betrug Sordos Vorsprung auf Neuville nur noch 5,1 Sekunden. Ogier, der von Neuville bei der abschließenden Powerstage noch von Rang zwei verdrängt wurde, lag 6,1 Sekunden hinter Sordo. Evans verpasste als Vierter das Podium, er büsste wichtige Punkte seines Vorsprungs in der Weltmeisterschaftstabelle auf seine Verfolger ein, blieb aber auf dem ersten Rang nach dem sechsten Weltmeisterschaftslauf.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 63 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye-Italien: https://www.rallyitaliasardegna.com/

Einzelnachweise 

Italien
2020